La palabra Peñamellera se puede referir a:

Peñamellera Alta, concejo de la región española de Asturias.
Peñamellera Baja, concejo de la región española de Asturias.
Pica Peñamellera, montaña situada en la región española de Asturias, que separa los dos concejos anteriores y situada en las estribaciones de Picos de Europa.